Cannington bezeichnet

 Cannington (Somerset), Ort in England
 Cannington (Ontario) Dorf in Kanada
 Cannington (Western Australia), Vorort von Perth in Australien
 Cannington (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Cannington (Queensland), Bergbaustandort in Australien
 Cannington (Wahlbezirk), ein Wahlbezirk in der Saskatchewan Legislative Assembly
 Electoral district of Cannington, Wahlbezirk der Western Australian Legislative Assembly